Grand Avenue (Brooklyn) - straat in New York
 Grand Avenue-Newtown (Queens Boulevard Line) - metrostation aan bovenstaande straat